Giovanni Battista – nome proprio di persona italiano maschile
Giovanni Battista – figura dei vangeli venerata da tutte le chiese cristiane e santo per tutte quelle che ammettono il culto dei santi
Giovanni Battista – pittore italiano

Pagine correlate
San Giovanni Battista (disambigua)